Altpernstein heißen folgende geographische Objekte:

 Altpernstein (Gemeinde Micheldorf), Ortschaft von Micheldorf in Oberösterreich, Bezirk Kirchdorf, Oberösterreich

 Burg Altpernstein, Burg im Kremstal bei Micheldorf, Oberösterreich